Detta är en lista över sjöar i Vaggeryds kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Vaggeryds kommun.

Lista

Externa länkar

Vaggeryds kommun
 Lista